
Molekulska formula -{C21H25NO4}- se može odnositi na:

 LY-307,452
 Glaucin, alkaloid
 Nalmekson
 Tetrahidropalmatin, alkaloid